Balerina (baletnica) – osoba uprawiająca taniec baletowy. Zobacz także: primabalerina.

 Balerina – film animowany z 2016 roku
 Balerina – film dokumentalny z 2006 roku
 Balerina na łodzi – film z 1969 roku
 „Ballerina” – singel Malou Prytz z 2020 roku
 „Ballerina” – piosenka Namie Amuro z 2014 roku
 Ballerina – film z 1966 roku w reżyserii Normana Campbella